«Бомби і удари» () — американська короткометражна кінокомедія Роско Арбакла 1914 року.

Сюжет

У ролях 
 Роско ’Товстун’ Арбакл — дочка фермера
 Еліс Гауелл
 Руб Міллер

Посилання 

Фільми США 1914
Кінокомедії 1914
Фільми англійською мовою
Кінокомедії США
Короткометражні фільми США
Німе кіно США
Чорно-білі фільми США